Hofdijk (Montfoort)
Hofdijck (Oegstgeest)
Hofdijk (Rotterdam)